Константин Константинович Шевелёв (род. 12 февраля 1953) — российский композитор и музыкальный редактор. Лауреат премии «Золотой орёл» за музыку к кинофильму «Белый тигр»

Биография 
Учился в Павлодарском музыкальном училище (на отделении теории музыки). В 1979 году окончил Свердловскую консерваторию по специальности «музыковедение».

С 1978 по 1981 гг. работал музыкальным редактором в Московском клубе кинолюбителей. С 1981 года — музыкальный редактор (с начала 2000-х годов ведущий музыкальный редактор) киноконцерна «Мосфильм». За это время работал на сотнях картин, в том числе с такими режиссерами, как К. Шахназаров, Н. Михалков, Э. Рязанов, Г. Данелия, А. Сурикова, В. Мережко, С. Кулиш.

Музыку к кинофильмам начал писать с 1996 года. Первая картина — «Не валяй дурака…» режиссёра В. Чикова. Создал музыку примерно к нескольких десяткам фильмов. В 2008 году выпустил диск с киномузыкой, написанной в период с 1996 по 2008 годы.

Входит в правление гильдии композиторов Союза кинематографистов Российской Федерации.

Лауреат премии «Золотой орёл» за 2012 год за музыку к фильму К. Шахназарова «Белый тигр» (совместно с Ю. Потеенко).

Избранная фильмография 

 «Смайлик» (2014), реж. Тамара Аленикова
 «ИЛЬФИПЕТРОВ» (2013), реж. Роман Либеров
 «Любовь в СССР» (2012), реж. Карен Шахназаров
 «Белый тигр» (2012), реж. Карен Шахназаров
 «Снайпер Саха» (2010), реж. Никита Аржаков
 «Прогулки по Парижу» (2010), реж. Д. Томашпольский
 «Москва, Я люблю тебя!»/«Он и она» (2010), реж. А.Разенков
 «Гаражи» (2010), реж. Ю. Кузьменко, А. Хван и др.
 «Мужчина в доме» (2009), реж. А.Зеленков
 «Китайская бабушка» (2009), реж. В.Тумаев
 «Француз Сережа» (2008), реж. Т.Дюмон
 «Исчезнувшая империя» (2008), реж. К.Шахназаров
 «Несколько простых желаний» (2007), реж. Д.Махаматдинов
 «Карамболь» (2006), реж. В.Дмитриевский
 «Бриллианты для Джульетты» (2005), реж. В.Чиков
 «Зимний роман» (2004), реж. Н.Родионова
 «Лучший город Земли» (2003), реж. А.Аравин
 «Невозможные зеленые глаза» (2002), реж. Г.Шенгелия
 «Лавина» (2001), реж. И.Соловов
 «Святой и грешный» (1999), реж. И.Соловов
 «Не послать ли нам… гонца?» (1998), реж. В.Чиков
 «Не валяй дурака» (1997), реж. В.Чиков

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Уральской консерватории
Композиторы России
Лауреаты премии «Золотой орёл»